Langelot ist der Name von:

 Ib Langelot (1922–2004), deutsche Keramikerin
 Joel Langelot, alternative Schreibweise für Joel Langelott (1617–1680), deutscher Arzt, Alchemist und Autor

Langelot steht für:
 Langelot, Originaltitel der französischen Jugendbuchserie Geheimagent Lennet